Аудрюс Канцлерис (; 25 ноября 1966) — советский и литовский футболист. Впоследствии футбольный арбитр.

Биография 
В советском первенстве Канцлерис выступал в командах «Атлантас» и «Волжанин» (Кинешма). Провел один сезон в литовской Высшей лиге за «Бангу» из Гаргждая.

После завершения карьеры Аудрюс Канцлерис стал футбольным рефери. В 2008 году он стал арбитром ФИФА. Литовец обслуживал международные матчи.

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте «Спортс ру» 

Футболисты СССР
Футболисты Литвы
Игроки ФК «Атлантас»
Игроки ФК «Волжанин»
Игроки ФК «Банга»
Футбольные судьи по алфавиту
Футбольные судьи Литвы